|-
| 15701 ||  || 13 septembrie 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 15702 Olegkotov ||  || 2 septembrie 1987 ||  || L. I. Chernykh
|-
| 15703 - ||  || 21 septembrie 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 15704 - ||  || 20 septembrie 1987 || Palomar || , E. F. Helin
|-
| 15705 Hautot ||  || 14 ianuarie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 15706 - ||  || 11 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15707 ||  || 1 septembrie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 15708 - ||  || 14 septembrie 1988 ||  || S. J. Bus
|-
| 15709 ||  || 7 decembrie 1988 || Kushiro || , 
|-
| 15710 Böcklin ||  || 11 ianuarie 1989 ||  || F. Börngen
|-
| 15711 - ||  || 3 aprilie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15712 - ||  || 1 septembrie 1989 ||  || , 
|-
| 15713 - ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15714 ||  || 3 octombrie 1989 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 15715 - ||  || 28 octombrie 1989 || Kani || , 
|-
| 15716 Narahara ||  || 29 noiembrie 1989 ||  || , 
|-
| 15717 - ||  || 21 ianuarie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 15718 - ||  || 30 ianuarie 1990 || Kushiro || , 
|-
| 15719 || 1990 CF || 1 februarie 1990 ||  || 
|-
| 15720 - ||  || 2 martie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15721 - || 1990 OV || 19 iulie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 15722 ||  || 24 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 15723 Girraween ||  || 20 septembrie 1990 ||  || T. Seki
|-
| 15724 Zille ||  || 12 octombrie 1990 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 15725 ||  || 9 octombrie 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 15726 ||  || 9 octombrie 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 15727 Ianmorison ||  || 10 octombrie 1990 ||  || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| 15728 Karlmay ||  || 11 octombrie 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 15729 Yumikoitahana || 1990 UB || 16 octombrie 1990 ||  || , 
|-
| 15730 ||  || 20 octombrie 1990 ||  || 
|-
| 15731 - ||  || 16 octombrie 1990 ||  || 
|-
| 15732 Vitusbering ||  || 15 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15733 - ||  || 15 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15734 - ||  || 18 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15735 Andakerkhoven ||  || 18 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15736 - || 1990 XN || 8 decembrie 1990 ||  || K. Endate, 
|-
| 15737 - || 1991 CL || 5 februarie 1991 ||  || , 
|-
| 15738 - || 1991 DP || 21 februarie 1991 ||  || , T. Urata
|-
| 15739 Matsukuma || 1991 ER || 9 martie 1991 ||  || T. Seki
|-
| 15740 Hyakumangoku ||  || 15 martie 1991 ||  || K. Endate, 
|-
| 15741 - ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15742 - ||  || 6 iunie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15743 ||  || 12 iulie 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 15744 || 1991 PU || 5 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 15745 - ||  || 3 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15746 ||  || 5 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 15747 ||  || 11 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 15748 ||  || 11 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 15749 - ||  || 5 noiembrie 1991 ||  || , T. Urata
|-
| 15750 ||  || 9 noiembrie 1991 ||  || 
|-
| 15751 - ||  || 10 noiembrie 1991 ||  || S. Otomo
|-
| 15752 Eluard ||  || 30 ianuarie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15753 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || 
|-
| 15754 || 1992 EP || 7 martie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 15755 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || 
|-
| 15756 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 15757 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 15758 - ||  || 30 martie 1992 ||  || S. Otomo
|-
| 15759 - ||  || 4 aprilie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
|  ||  || 30 august 1992 ||  || , 
|-
| 15761 Schumi ||  || 24 septembrie 1992 ||  || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| 15762 Rühmann ||  || 21 septembrie 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| 15763 - ||  || 26 octombrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 15764 - ||  || 31 octombrie 1992 ||  || , 
|-
| 15765 ||  || 18 noiembrie 1992 ||  || 
|-
| 15766 Strahlenberg ||  || 22 ianuarie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15767 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 15768 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 15769 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 15770 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 15771 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 15772 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 15773 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 15774 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 15775 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 15776 - || 1993 KO || 20 mai 1993 ||  || S. Otomo
|-
| 15777 || 1993 LF || 14 iunie 1993 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 15778 - || 1993 NH || 15 iulie 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 15779 Scottroberts ||  || 26 iulie 1993 || Palomar || C. S. Shoemaker, 
|-
| 15780 - ||  || 20 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15781 - ||  || 20 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15782 - ||  || 20 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15783 - ||  || 14 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 15784 - || 1993 QZ || 20 august 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 15785 de Villegas ||  || 18 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 15786 - || 1993 RS || 15 septembrie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 15787 - ||  || 15 septembrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
|  || 1993 SB || 16 septembrie 1993 ||  || , , 
|-
|  || 1993 SC || 17 septembrie 1993 || La Palma || I. P. Williams, A. Fitzsimmons, D. O'Ceallaigh
|-
| 15790 Keizan || 1993 TC || 8 octombrie 1993 || Kagoshima || , 
|-
| 15791 - ||  || 15 octombrie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 15792 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15793 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15794 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15795 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15796 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15797 - ||  || 22 octombrie 1993 ||  || , 
|-
| 15798 - ||  || 14 noiembrie 1993 || Nyukasa || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| 15799 - || 1993 XN || 8 decembrie 1993 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15800 - || 1993 XP || 8 decembrie 1993 || Oizumi || T. Kobayashi
|-